Cassis cornuta — вид большой морской улитки, хищного морского брюхоногого моллюска семейства шлемовидок  из рода шишаков .

Описание 
Длина раковины от 50 мм до 410 мм. Это самая большая из всех шлемовидок. У него очень прочная, тяжелая, круглая раковина с большими роговидными выступами и широким плоским основанием. Раковина сверху бледно-оранжевого цвета, основание ярко-оранжевое, со слабыми белыми и коричневыми отметинами.

Среда обитания 
Эта крупная морская улитка водится на песке и коралловых обломках, часто вокруг рифов.

Распространение 
Этот вид встречается в Красном море, Индийском океане, у южного побережья Африки от северного Квазулу-Натала и от Мозамбика, а также в Тихом океане.

Значение для человека 
Раковина Cassis cornuta является очень популярным предметом коллекционирования. В некоторых местах на улиток охотятся ради мяса и традиционно жарят в раковине на огне. Из-за обоих этих факторов люди являются главным врагом, и этот вид в настоящее время находится в опасности во многих местах. Однако во всем мире не занесен в Красную книгу. Поскольку эта улитка охотится на морскую звезду терновый венец, которые питаются кораллами, в Квинсленде Cassis cornuta находится под строгой охраной.

Примечания

Литература 
 Rippingale, O.H. & McMichael, D.F., 1961. Queensland and Great Barrier Reef Shells. Jacaranda Press, Brisbane. 210 pp.
 Abbott, R.T., 1968 [31/Dec/1968]. The helmet shells of the world (Cassidae). Part 1. Indo-Pacific Mollusca, 2(9):7-198.
 Wilson, B. R. & Gillet, K., 1971. Australian Shells. A. H. & A. W. Reed, Sydney
 Salvat, B. & Rives, C., 1975. Coquillages de Polynésie. les editions du pacifique, Papeete — Tahiti. 1-391.
 Kay, E.A., 1979. Hawaiian marine shells. [Reef and shore fauna of Hawaii, Section 4: Mollusca. Bernice P. Bishop Museum Special Publication 64(4)]. Bishop Museum Press, Honolulu. xvii + 653 pp.
 Wilson, B., 1993. Australian Marine Shells. Prosobranch Gastropods. Odyssey Publishing, Kallaroo, WA.
 Kreipl, K., 1997. Recent Cassidae. Verlag Christa Hemman, Weisbaden. 1-151, pls 1-24.

Ссылки 

Моллюски Тихого океана
Моллюски Индийского океана
Шлемовидки
Животные, описанные в 1758 году